Just for You  — седьмой студийный альбом американского соул-певца Лайонела Ричи, вышедший 8 марта 2004 года в Великобритании и 4 мая в США на лейбле Island. Продюсерами были Марк Тейлор, Tim & Bob, Ric Wake, Richie Jones, Se7en Smash Productions, John Dixson, David Bradley, Lenny Kravitz, Daniel Bedingfield, Chuckii Booker, Troy Taylor. Альбом достиг пятого места в британском хит-параде UK Albums Chart и получил золотую сертификацию в Великобритании от BPI.

Об альбоме 
Выпущенный вскоре после развода Ричи со своей второй женой, новый диск был записан Ричи в сотрудничестве с разными певцами и музыкантами. Альбом получил умеренные и смешанные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий: Soul Shine Magazine, The Guardian, Allmusic, Vibe, BBC Music, musicOMH, Rolling Stone, Entertainment Weekly, RTÉ.ie.

Список композиций 

  дополнительный продюсер
  сопродюсер
  продюсер

Позиции в чартах

Еженедельные чарты

Сертификации и продажи

Примечания

Литература

Ссылки 
 Lionel Richie — Just for You
 Lionel Richie — Long, Long Way to Go
 Lionel Richie — I Still Believe

Альбомы США
Соул-альбомы
Альбомы Лайонела Ричи
Альбомы Island Records